Washburne ist der Familienname folgender Personen:

 Elihu Benjamin Washburne (1816–1887), US-amerikanischer Politiker
 Hempstead Washburne (1852–1918), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Washburn